Castèida e Doat (en francès Casteide-Doat) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Simin Palay, poeta i filòleg bearnès.

Referències 

Municipis del Cantó de Montaner